Nicklas Erik Lidström (født d. 28. april 1970 i Västerås, Sverige) er en svensk ishockeyspiller der spiller for Detroit Red Wings i NHL. Hans foretrukne position på isen er back. Lidström, som debuterede i NHL i 1991 har spillet hele sin NHL-karriere for Detroit, og han har været klubbens kaptajn fra sæsonen 2006-07. Da Detroit vandt Stanley Cuppen i sæsonen 2007-08 blev Lidström den første europæiske kaptajn der kunne løfte Stanley Cup trofæet.

Han har vundet Stanley Cuppen 4 gange og prisen den bedste back i NHL – det såkaldte James Norris Memorial Trophy – 6 gange. Han betragtes af de fleste eksperter som den bedste back i sin æra.

Med Tre Kronor har Lidström vundet VM i ishockey i 1991 og OL-guld i 2006. Han blev dermed det 17. medlem i den såkaldte Triple Gold Club af spillere som har vundet både VM, OL og Stanley Cuppen.

Lidström er kendt som en intelligent spiller der er i stand til at læse spillet og derved altid placere sig rigtigt. Han har aldrig været kendt som en fysisk spiller med kraftige tacklinger. Bl.a. derfor har han aldrig fået mange udvisningsminutter på trods af at han spiller forholdsvis mange minutter per kamp. Hans spillestil er måske også medvirkende til at han næsten aldrig er skadet – han har således kun misset 17 kampe pga af skade over 12½ sæsoner.

I sæsonen 2001-02 vandt Lidström Conn Smythe Trophy som den mest værdifulde spiller i slutspillet. Han blev dermed den første europæer der vandt trofæet.

Lidström stod til at tjene 10 millioner USD i sæsonen 2005-06, men som følge af den nye lønaftale mellem spillerne og ejerne, blev dette beløb reduceret med 24% til 7,6 millioner USD.

I sommeren 2006 forlængede Lidström sin kontrakt med Detroit i yderligere to sæsoner. Lidström vil med sin nye kontrakt ligesom i 2005-06 tjene 7,6 millioner USD per sæson.

Priser og trofæer 
 VM i ishockey 1991 (guld)
 Stanley Cup vinder med Detroit Red Wings i 1997, 1998 og 2002.
 Spillede i NHL All-Star kamp i 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 og 2007.
 James Norris Memorial Trophy-vinder i 2001, 2002, 2003, 2006, 2007 og 2008.
 Conn Smythe Trophy-vinder i 2002.
 Vinter-OL 2006 (guld)
 Udtaget til OL's All-Star hold i 2006.
 Kaptajn for Detroit Red Wings i sæsonen 2006-07.

Rekorder 
 Første europæiske kaptajn der vinder Stanley Cuppen (2007-08).
 Første europæiske vinder af Conn Smythe Trophy (2001-02).
 Fjerde back der vinder James Norris Memorial Trophy tre år i træk (2001-2003).
 Detroit Red Wings' rekord for points i en sæson af en back, 2005-06 (80).
 NHL's 68. spiller (14. back) med 600 assists i karrieren (2006).

Statistik

Eksterne links 

 Statistik fra eurohockey.net
 Statistik fra hockeydb.com

Ishockeyspillere fra Sverige
NHL-spillere
Deltagere for Sverige ved vinter-OL 2014
Deltagere for Sverige ved vinter-OL 2006